

Astronomia 
 7863 Turnbull – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Turnbull – fiume della Nuova Zelanda

Persone 
 Charles Wesley Turnbull (1935) – politico statunitense
 Don Turnbull (1909-1994) – tennista australiano
 Edward Turnbull, noto come Eddie Turnbull (1923-2011) – allenatore di calcio e calciatore scozzese, di ruolo attaccante
 Hugh David Renwick Turnbull Allan (1976) – presbitero e abate inglese
 Jimmy Turnbull (1884–...) – calciatore scozzese, di ruolo attaccante
 Malcolm Turnbull (1954) – politico australiano
 Margaret Turnbull (1872-1942) – sceneggiatrice e commediografa scozzese
 Margaret Turnbull (...) – astronoma statunitense
 Michael Turnbull (1981) – calciatore australiano, di ruolo portiere
 Oswald Turnbull (1890-1970) – tennista britannico
 Perry Turnbull (1959) – ex hockeista su ghiaccio canades
 Peter Turnbull (1950) – scrittore britannico
 Renaldo Turnbull (1966) – ex giocatore di football americano statunitense
 Robert Turnbull Macpherson (1814-1872) – fotografo scozzese
 Ross Turnbull (1985) – ex calciatore inglese, di ruolo portiere
 Sandy Turnbull (1884-1917) – calciatore scozzese, di ruolo attaccante
 Stephen Turnbull (1948) – storico, accademico e scrittore britannico
 Wendy Turnbull, soprannominata Rabbit (1952) – ex tennista australiana

Pagine correlate 
 William Turnbull